bitwa o Moskwę – we francuskiej historiografii określenie bitwy pod Borodino w 1812 roku
 bitwa o Moskwę – seria dwóch bitew stoczonych w 1612 roku na przedmieściach Moskwy przez wojska polsko-litewskie z oddziałami rosyjskiego pospolitego ruszenia
 bitwa o Moskwę – główna bitwa początkowego okresu wojny między Niemcami a ZSRR, trwająca od października 1941 do stycznia 1942
 Bitwa o Moskwę – radziecki film wojenny z 1985 roku